Меерович, Михаил Александрович (1920—1993) — советский композитор, заслуженный деятель искусств РСФСР.
 Меерович, Михаил Иосифович (Рябинин, 1931—1995) — советский и российский поэт-песенник.